Guillermo González puede referirse a:

 Guillermo González (1945-), pianista y profesor de música español;
 Guillermo González Bastias (1912-), matemático y educador chileno;
 Guillermo González Camarena (1917-1965), científico e inventor mexicano;
 Guillermo González Gilbey (1926-1987), fundador del Instituto Guttmann (España);
 Guillermo González Regalado "Fantástico" (1945-), animador de televisión, actor y empresario venezolano;
 Guillermo González Jr., personaje de ficción de KND: Los Chicos del Barrio;
 Eloy Guillermo González (1873-1950), historiador y político venezolano.
  Guillermo González Sánchez       (1900-1970), Padre de la Arquitectura moderna en República Dominicana